Das Damendoppel der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Sara Errani und Roberta Vinci, die im Achtelfinale gegen die Paarung Julia Görges/Anna-Lena Grönefeld ausschieden. Die beiden Deutschen mussten sich im Halbfinale den späteren Siegerinnen Bethanie Mattek-Sands und Lucie Šafářová geschlagen geben.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2015